Aleš Hrdlička – czeski antropolog fizyczny i lekarz patolog. 
 Alfred Hrdlička – austriacki artysta plastyk
 David (Louis) Hrdlicka – amerykański pilot wojskowy
 Ivan Hrdlička – słowacki piłkarz
 Josef Hrdlička – ołomuniecki duchowny
 Jozef Hrdlička – słowacki polityk
 Petr Hrdlička – czechosłowacki strzelec sportowy